Ch’ien-ch’eng kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qiancheng (häradshuvudort), Hunan, 
 Qianzhou, häradshuvudort, Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar